Бори́с Мала́хов:
 Малахов, Борис Николаевич (1953—2012) — российский дипломат.
 Малахов, Борис Фёдорович (1923—1988) — Герой Советского Союза.